AF3, AF 3 oder AF-3 steht für:
 Fischer Airfish AF-3, Bodeneffektfahrzeug
 USS Culgoa (AF-3), US-amerikanisches Vorratsschiff, siehe Liste der Hilfsschiffe der United States Navy #Vorratsschiffe (AF, T-AF)
 Australische Formel-3-Meisterschaft

.af3 steht für:
 Dateinamenserweiterung für ABC Flowchart, siehe Liste von Dateinamenserweiterungen/A